Чемпіонат Угорщини з футболу 1970 — 68-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Змагання стали перехідними із системи «весна-осінь» до системи «осінь-весна». Титул чемпіона вдруге поспіль здобув Уйпешт Дожа.

Учасники

Група A

Турнірна таблиця

Результати

Група B

Турнірна таблиця

Результати

Плей-оф

За 1 місце 

|}

За 3 місце 

|}

За 5 місце 

|}

За 7 місце 

|}

За 9 місце 

|}

За 11 місце 

|}

За 13 місце 

|}

За 15 місце 

|}

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1970
Угорщина
1970 в угорському спорті